Bökegyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bökegyl (Asarums socken, Blekinge, 623626-144285), sjö i Karlshamns kommun,  (3 ha)
Bökegyl (Asarums socken, Blekinge, 623765-143726), sjö i Karlshamns kommun,  (5,34 ha)
Bökegyl (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (8,94 ha)
Bökegyl (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Osby kommun, Skåne och Olofströms kommun, 
Bökegyl, Småland, sjö i Tingsryds kommun,

Se även
Bökegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn